Сезон 2002-03 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 10-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном ввосьме стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тепліце взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Чехії з футболу 2002—2003.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2002-2003
Чехія
Чехія